Borsos Miklós (1888–?) leventeparancsnok, író, színész
 Borsos Miklós (1906–1990) szobrász, éremművész, grafikus
 Borsos Miklós (1934–1990) az FTC labdarúgója
 Borsos Miklós (?) producer, rendező, a FilmFarm Kft. cégvezetője, szervező, operatőr és író